Brian Tanner es un personaje principal de la serie ALF.

Biografía 
Brian es el hijo del medio de Willy y Kate sus hermanos son Lynn y Eric. Se describe como: «bueno y algo miedoso a la oscuridad». Su mejor amigo es ALF y siempre lo sigue en sus planes especialmente en «ALF Loves a Mistery» donde él y ALF buscan un tesoro en una mansión del miedo pero regresan con las manos vacías. Aunque es muy valiente le tiene miedo a la oscuridad, durante ese episodio, ALF, y Jake Ochmonek le ayudan a superarlo. Brian quiere tanto a ALF, que le dolería mucho si él se fuera.

Personajes de ALF